

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Wólka Załęska est un village dans la powiat de Grójec
 Wólka Załęska est un village dans la powiat de Piaseczno